«Голос» — вокальное телевизионное шоу, с 2012 года выходящее на «Первом канале». Российская адаптация оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году в эфире голландского ТВ на канале RTL4 как . Лучшее музыкальное телешоу России по итогам 2015 года.

Сезоны 

На данный момент выпущено 11 сезонов телешоу.

  Команда Билана
  Команда Пелагеи
  Команда Градского †
  Команда Агутина
  Команда Басты

  Команда Гагариной
  Команда Лепса
  Команда Лорак
  Команда Шнурова
  Команда Меладзе

  Команда Сюткина
  Команда Преснякова
  Команда Беляева

Сезон 1 

«Голос» состоит из 3 этапов. Первый этап — это прослушивание всех участников, в результате которого каждый из членов жюри набирает себе команду из 12 человек. Во втором этапе между членами разных команд будут проводиться попарные состязания. В заключительной части народное голосование выберет победителя.

Сезон 2 

Критики отмечают большую разницу конкурсантов по сравнению с 1-м сезоном: если годом ранее среди участников было много людей «из народа», самородков — то на этот раз в шоу приняли участие большое количество профессиональных, хотя и малоизвестных певцов.

Сезон 3 

Нововведение третьего сезона — синий занавес. Зрителям в студии и телезрителям дается возможность ощутить себя на месте наставника: оценить только голос, предположить, каков из себя человек, поющий за занавесом. Перед выступлением не называется имя участника, не дается интервью — интрига сохраняется вплоть до конца выступления.

Сезон 4

Сезон 5

Сезон 6

Сезон 7

Сезон 8

Сезон 9

Сезон 10

Сезон 11

Примечания 

Телепередачи ГК «Красный квадрат»